Freistedt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Freistedt (1903–1986), katholischer Priester und Kirchenmusikdirektor in Aachen
 Marino Freistedt (* 1954), Hamburger Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Freistett
 Freystedt
 Freystett